Treći rang natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1966./67. bile su regionalne lige u granicama republika.

Hrvatska 

Na području Hrvatske postojale su četiri zonske lige, čiji su prvaci potom igrali kvalifikacije za 2. saveznu ligu Zapad, a pobjednik tih kvalifikacije je ujedno i prvak Hrvatske. Prvenstvo je osvojio Split. 
 
 
Klubovi s hrvatskog juga (iz današnje Dubrovačko-neretvanske županije) nastupali u Hercegovačkoj zoni''.

Dalmatinska zona 

 Izvori:  
 NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu

Riječko-istarska zona 

 Izvori:

Zagrebačka zona 

 Izvori:  
 NK Ogulin 1932-2012

Slavonska zona 

 Izvori:  
 Vinkovački list

Bosna i Hercegovina

Hercegovačka zona 

 Izvori:  
 "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979.

Crna Gora

Unutrašnje poveznice 
 Kup maršala Tita 1966./67.

Vanjske poveznice

Izvori  
Sezona 1966/67.
 

1966-67
 3